Маргарита Воронцова:
 Воронцова, Маргарита Алексеевна (1923—2015) — советский и украинский врач-педиатр, Герой Социалистического Труда (1969).
 Воронцо́ва, Маргарита Ивановна (более известна под фамилией Конёнкова; 1895—1980) — советская разведчица, жена известного скульптора, Сергея Конёнкова.